Десмонд Моррис: Моррис, Десмонд (род. 1928) — английский зоолог и этолог.
  (1961—1989) — ямайский прыгун в высоту, участник летних Олимпийских игр 1980 и 1984 годов.